Thiene ist der Name folgender Orte:

 Thiene, Ortsteil der Gemeinde Alfhausen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Thiene (Venetien), Ort in der Region Venetien, Italien

Thiene ist der Familienname folgender Personen:
 Kajetan von Thiene (1480–1547), Mitbegründer des Ordens der Theatiner (OC)

Siehe auch:
 Tienen, Stadt in Belgien
 Tiene
 Tine (Begriffsklärung)